Мейстріліга 1996—1997 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Лантана.

Попередній раунд 

Позначення:

Результати

Чемпіонський турнір 

Примітки: 
1. Клуб Таллінна Садам взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як переможець Кубку Естонії 1996—1997.

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 
У перехідному турнірі брали участь 6 команд: Еесті Пилевківі (Йихві), Валл (Таллінн), Пярну, Лелле ФК, Таллінн, Калев (Сілламяе). Перемогу отримали Еесті Пилевківі (Йихві) та Валл (Таллінн). Однак після закінчення сезону клуб Валл (Таллінн) оголосив про фінансові проблеми. Тому їх місце у наступному сезоні Мейстріліги отримав клуб Тулевік.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1996—1997
Естонія
Естонія